Восточносуданские языки (восточносахельские языки) — условное объединение (надсемья) языков в составе нило-сахарских языков. Распространены во внутренних районах Африки от Чада до Египта и Танзании. Число говорящих на восточносуданских языках около 26 млн человек (оценка, 2005).

Восточносуданские языки включают около 80 языков. Название «восточносуданские языки» было предложено Дж. Х. Гринбергом (1963), который включил их в объединение шари-нильских языков (вместе с языками берта, кунама и центральносуданскими языками) в рамках нило-сахарской макросемьи. Впоследствии единство шари-нильских языков было отвергнуто и восточносуданские языки сближали с разными семьями нило-сахарских языков. В последнее время классификацией восточносуданских языков занимались американские исследователи Л. Бендер (1996-97) и К. Эрет (2001).

Семьи 
К восточносуданским языкам относят 3 семьи и 1 или 2 изолированных языка, родство между которыми окончательно не доказано.
 Тама-нубийская семья объединяет 2 ветви:
 нубийские языки (Судан и южный Египет; 990 тыс. говорящих) — древненубийский язык и несколько современных языков;
 таманскую ветвь — языки тама, сунгор и марарит на границе Чада и Судана (214 тыс. говорящих).
 Ньиманская семья включает 2 языка — ама и диник в области Кордофан (Судан; 83 тыс. говорящих).
 На юго-западе Эритреи распространён язык нара (80 тыс. говорящих).
 Кир-аббайская семья (название предложено К. Эретом, Л. Бендер называет её ядерно-восточно-суданской (Core East Sudanic)) включает 5 ветвей:
 джебельскую — языки ака, кело, моло и гаам в междуречье Белого и Голубого Нила (Судан; 70 тыс. говорящих);
 ветвь даджу — языки саронг, монго-сила, ньяла, вымерший бейго, лагова-ньолге, лигури и шатт, разбросанные от центрального Чада до Кордофана (378 тыс. говорящих);
 темейнскую — языки ронге, дони и десе в Кордофане (20 тыс. говорящих);
 сурмийскую — языки маджанг, мурле, тенет, дидинга, бале, мекан, сури-мурси и квегу, распространённые по южной границе Судана и Эфиопии (348 тыс.);
 нилотскую — самую крупная ветвь как по числу языков (около 45), так и по числу носителей (23,7 млн человек) и территории распространения (юг Судана и Эфиопии, Кения, Уганда, Танзания).
 Мероитский язык (вымер, классификация предположительна — язык не дешифрован до конца)

Существование кир-аббайской семьи подтверждается общей инновацией местоимения ani ‘я’.

К. Эрет в состав восточносуданских языков включает также изолированный язык берта (запад Эфиопии), сближая его с джебельскими языками, и кульякскую семью (Уганда).

Классификация Старостина (2014) 
Классификация Г. С. Старостина (2014):

 Тама-нара-нубийская ветвь
 Тама
 Нара-нубийские
 нара
 Нубийские
 Сурмийская ветвь
 Северносурмийские (= маджанг)
 Южносурмийские
 Юго-западносурмийские
 Юго-восточносурмийские
 Нилотская ветвь
 Севернонилотские
 Западнонилотские
 Восточнонилотские
 Южнонилотские
 Даджу
 Ньиманг
 Темейн
 Джебельские

Праязыки 
Праязыки:

Литература 
 Greenberg J.H. Nilosaharan and Meroitic // Current trends in linguistics. V. 7: Linguistics in sub-Saharan Africa. Mouton & Co., 1971;
 Nilo-Saharan language studies. (Monographs from the Committee on Northeast African Studies, No. 13) / Ed. M.L. Bender. East Lansing, 1983;
 The sub-grouping of Eastern Sudanic // Proceedings of the Sixth International Nilo-Saharan linguistics conference 1995. Afrikanistische Arbeitspapiere, 45. Cologne / Eds. M.L. Bender, T.J. Hinnebusch. Institut für Afrikanistik, Universität zu Köln. 1996;
 Bender M.L. The Nilo-Saharan languages: a comparative essay. Münich, 1997;
 Ehret C. A historical-comparative reconstruction of Nilo-Saharan. Sprache und Geschichte in Afrika (SUGIA). Beiheft 12. Köln, 2001.

Примечания 

Нило-сахарские языки